МС-1:
 МС-1 (от ) — советский лёгкий танк Т-18.
 МС-1 (от ) — советский трамвай.